Münchner Südring steht für:
 Bahnstrecke München-Laim–München Süd
 Abschnitt München Hbf–München Ost der Bahnstrecke München–Rosenheim